Jurij Łarin (1882-1932) – rosyjski rewolucjonista
 Jurij Łarin (1936-2004) – rosyjski malarz

Zobacz też